Eliocle fu il nome di:
Eliocle I, sovrano greco-battriano del II secolo a.C.;
Eliocle II, sovrano indo-greco.